

Cinéma et télévision
 Unconditional Love (titre vidéo : The Art of Passion), film américain d'Arthur Egeli (1994) ;
 Unconditional Love, film américain de Steven Rush (1999) ;
 Unconditional Love, titre original dAmours suspectes (Titre québécois : Un amour absolu) de P.J. Hogan (2002) ;
 Unconditional Love, film nigérian de Jeta Amata (2003 - Film sorti directement en vidéo) ;
 Unconditional Love, titre original du téléfilm britannique Un amour absolu de Ferdinand Fairfax (2003) ;

Musique
 Unconditional Love, chanson de Cyndi Lauper sur l'album A Night to Remember
 Unconditional Love, chanson de Donna Summer sur l'album She Works Hard for the Money
 Unconditional Love, chanson de Tupac Shakur sur l'album posthume Greatest Hits
 Big Mama (Unconditional Love)''', chanson de LL Cool J sur l'album 10''